Пролески — название населённых пунктов на Украине:
 
 Пролески — село в Бориспольском районе Киевской области.
 Пролески — село в Ичнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Пролеска